Voetbalelftal van Niue (mannen)
 Voetbalelftal van Niue (vrouwen)